Browns Corners ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Browns Corners (Kalifornien)
 Browns Corners (New York)
 Browns Corners (Vermont)

in Kanada:
 Browns Corners (Ontario)

Siehe auch:
 Browns Corner